Hannah-Arendt-Platz steht für:
 Hannah-Arendt-Platz (Hannover)
 Hannah-Arendt-Platz am Hannah-Arendt-Park in der Seestadt Aspern in Wien